Wolfsthal ist Ortsname:
 Wolfsthal, Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Wolfsthal (Wangenbourg-Engenthal), Ortsteil der Gemeinde Wangenbourg-Engenthal im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Frankreich

Wolfsthal ist Familienname:
 Wolfsthal oder genauer Wolf von Wolfsthal, fränkisches Adelsgeschlecht schwäbischer Abstammung
 Josef Wolfsthal (1899–1931), österreichischer Violinist

Siehe auch:
 Wolfental
 Wolfstall
 Tal der Wölfe